Battiti, plurale di "battito", può significare anche:

Radio 
 Battiti, programma radiofonico.
 Battiti Live – evento musicale di Radionorba.

Musica 
 Battiti per minuto (BPM) – unità di misura di frequenza.
 Battiti – album della cantante italiana Camilla del 1996.
 Battiti – singolo del gruppo La Famiglia Rossi del 2011.
 Battiti – singolo di DrefGold del 2022.

Pagine correlate 
 Battito